Reynolds — багатозначний термін:
 Reynolds Metals — металургійна компанія США, влилися в Alcoa в 2000 році
 Одне з минулих назв Caisse d'Epargne (UCI команди Код: GCE) — іспанської професійної шосейної велосипедної команди
 Reynolds (1895–1967) — скорочення південноафриканського ботаніка та дослідника роду Алое Гілберта Вестакотта Рейнольдса

Див. також 
 Рейнольдс